Antoni Noguera i Balaguer (1860 - 1904), compositor mallorquí
 Antoni Noguera i Parés (1926 - 2001), futbolista català
 Antoni Noguera Ortega (1979), polític palmesà